Saros 112 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 31 juli 539 t/m 19 september 1819. Deze serie duurde 1280 jaar en 50 dagen, bevatte 72 verduisteringen en viel samen met de Inexserienrs 10 t/m 81.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus